L’université de South Alabama (en anglais : University of South Alabama) est une université située à Mobile, en Alabama, aux États-Unis.

Voir aussi 
 Jaguars de South Alabama

Liens externes 
 
 
 
  Site officiel

Source 

Université en Alabama
Établissement scolaire fondé en 1963
Enseignement en Alabama